Die Liste der Sieger der großen Landesrundfahrten im Radsport listet alle Sieger der drei großen Landesrundfahrten im Straßenradsport – Giro d’Italia, Tour de France und Vuelta a España, auch „Grand Tours“ (eng., urspr. frz. Grands Tours) genannt – auf. In weiteren Listen sind die einzelnen Fahrer und Nationen nach der Zahl ihrer Siege, sowohl insgesamt als auch bei jeder einzelnen Rundfahrt, sortiert. Darüber hinaus werden die Fahrer gesondert dargestellt, denen es gelang, mehrere der Rundfahrten in einem Kalenderjahr zu gewinnen.

Die drei großen Landesrundfahrten sind die einzigen Rennen im Radsport-Rennkalender, die über mehr als 14 Tage ausgetragen werden und werden daher auch die dreiwöchigen Rundfahrten genannt. In den Anfangsjahren wurden die Rundfahrten teilweise über einen kürzeren Zeitraum ausgetragen. Die Reihung der Rundfahrten in der Tabelle – Giro d’Italia, Tour de France und Vuelta a España – entspricht der heutigen Austragungsreihenfolge. Dabei war die Vuelta a España bis einschließlich 1994 die erste der drei Rundfahrten im Jahresverlauf. Erst seit 1995 wird sie im September als letztes der Rennen veranstaltet. Die farbliche Hinterlegung der Fahrernamen orientiert sich an den aktuellen Führungstrikots der Rundfahrten – dem Maglia Rosa („Rosa Trikot“) beim Giro d’Italia, dem Maillot jaune („Gelbes Trikot“) bei der Tour de France und dem Maillot Rojo („Rotes Trikot“) bei der Vuelta a España. Die Führungstrikots wurden bei den Rundfahrten erst einige Zeit nach deren Entstehung eingeführt und bei der Vuelta a España wechselten die Farben des Führungstrikots in der Geschichte bereits mehrfach. Zur einheitlichen Darstellung werden jedoch alle Sieger der jeweiligen Rundfahrt entsprechend hinterlegt.

Insgesamt konnten 149 Fahrer mindestens eine der großen Landesrundfahrten gewinnen, davon waren 53 mehrfach erfolgreich. Rekordgewinner mit insgesamt elf Erfolgen bei großen Landesrundfahrten ist der Belgier Eddy Merckx. Merckx ist auch einer von sieben Fahrern, die in ihrer Karriere jede der drei Rundfahrten mindestens einmal für sich entscheiden konnten. Die anderen sechs sind der Brite Chris Froome, die Italiener Felice Gimondi und Vincenzo Nibali, die beiden Franzosen Jacques Anquetil und Bernard Hinault sowie der Spanier Alberto Contador. Die beiden Letztgenannten sind dabei die einzigen Fahrer, die jede der drei Rundfahrten mehr als einmal siegreich beenden konnten. Die erfolgreichste Nation bei den großen Landesrundfahrten ist Italien mit insgesamt 85 Erfolgen.

Den Rekord für die meisten Siege bei einer der drei Rundfahrten hielt der Amerikaner Lance Armstrong mit sieben Siegen bei der Tour de France, die ihm im Jahre 2012 wegen Dopings jedoch aberkannt wurden. Die meisten Siege bei der Tour de France gelangen damit Jacques Anquetil, Bernard Hinault und Eddy Merckx sowie dem Spanier Miguel Indurain mit jeweils fünf Erfolgen. Rekordsieger des Giro d’Italia sind Eddy Merckx sowie die Italiener Alfredo Binda und Fausto Coppi mit jeweils fünf Erfolgen, bei der Vuelta a España der Schweizer Tony Rominger und die Spanier Roberto Heras und Alberto Contador mit jeweils drei Erfolgen, wobei Heras 2005 nach seinem ursprünglich vierten Erfolg (zunächst) nachträglich wegen Dopings disqualifiziert wurde.

Bislang gewann kein Fahrer alle drei Rundfahrten in einem Kalenderjahr. Eddy Merckx gelang es jedoch, jahresübergreifend vier Rundfahrten in Folge zu gewinnen (Giro d’Italia und Tour de France 1972, Vuelta a España und Giro d’Italia 1973); Bernard Hinault und Christopher Froome waren jahresübergreifend bei drei Rundfahrten in Folge siegreich (Hinault: Giro d’Italia und Tour de France 1982, Vuelta a España 1983; Froome: Tour de France und Vuelta a España 2017, Giro d‘Italia 2018). Den Sieg bei zwei Rundfahrten in einem Kalenderjahr schafften insgesamt neun Fahrer; Rekordhalter ist auch hier Eddy Merckx mit vier Doppelerfolgen. Zuletzt gewann Christopher Froome 2017 mit der Tour de France und der Vuelta a España zwei Rundfahrten in einem Kalenderjahr.

Sieger nach Austragungsjahr

Fahrer nach Anzahl der Siege 
Fahrer: Gibt den Namen des Fahrers an.
Von: Gibt das Jahr an, in dem der Fahrer erstmals eine große Landesrundfahrt gewinnen konnte.
Bis: Gibt das Jahr an, in dem der Fahrer letztmals eine große Landesrundfahrt gewinnen konnte.
Gesamt: Gibt die Anzahl der Siege bei den großen Landesrundfahrten an. Nach diesem Wert richtet sich die Platzierung in der Tabelle.
Giro d’Italia: Gibt die Anzahl der Siege beim Giro d’Italia an.
Tour de France: Gibt die Anzahl der Siege bei der Tour de France an.
Vuelta a España: Gibt die Anzahl der Siege bei der Vuelta a España an.
Stand: Ende 2022

Siege nach Nationen 
Nation: Gibt die Nation an.
Gesamt: Gibt die Anzahl der Siege bei den großen Landesrundfahrten an. Nach diesem Wert richtet sich die Platzierung in der Tabelle.
Giro d’Italia: Gibt die Anzahl der Siege beim Giro d’Italia an.
Tour de France: Gibt die Anzahl der Siege bei der Tour de France an.
Vuelta a España: Gibt die Anzahl der Siege bei der Vuelta a España an.

Stand: Ende 2022

Sieger mehrerer Rundfahrten in einem Kalenderjahr 

Jahr: Gibt das Jahr an, in dem der Fahrer mehrere Rundfahrten gewinnen konnte.
Fahrer: Gibt den Namen des Fahrers an. Die Zahl in Klammern gibt an, zum wievielten Mal der Fahrer mehrere der Rundfahrten in einer Saison gewinnen konnte.
Rundfahrten: Gibt die Namen der Rundfahrten an, die der Fahrer im betreffenden Jahr gewinnen konnte. Die Reihenfolge richtet sich nach der Austragungsreihenfolge im jeweiligen Jahr.

Anmerkungen und Einzelnachweise

Weblinks 
 Siegerliste des Giro d’Italia
 Siegerliste der Tour de France
 Siegerliste der Vuelta a España

Landesrundfahrten Sieger